Niewielki przedmiot w kształcie rogu zwierzęcego lub narożnika 
 rożek – sposób pakowania lub formowania produktów żywnościowych np. lodów w waflu
 rożek – kawałek tkaniny w kształcie trójkątnym służący niegdyś do zawijania przedmiotów lub obecnie jako opaska uciskowa w samochodowej apteczce
 rożek – kocyk, becik
 rożek – ciastko z ciasta francuskiego nadzianego jabłkami i zwiniętego w kształt trójkąta
 rożek na proch – przenośny pojemnik na proch strzelniczy
 rożki w żeglarstwie: rożek takielarski, marszpikel, swajka.

 Instrument muzyczny
 rożek angielski – instrument muzyczny

 Nazwa geograficzna
 Rożek – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów

 Nazwisko
 Franciszek Rożek (1896-1986) – uczestnik powstania wielkopolskiego, weteran wojenny
 Jan Rożek – ujednoznacznienie
 Janusz Rożek (1921-2013) – polski polityk ruchu ludowego
 Marcin Rożek (1885-1944) –  polski rzeźbiarz
 Michał Rożek (ur. 1946) – historyk sztuki, autor licznych publikacji
 Tomasz Rożek (ur. 1976) − polski dziennikarz naukowy i fizyk
 Tomasz Rożek (producent muzyczny) – producent muzyczny
 Roman Rożek (ur. 1942) – polski bokser
 Wacław Rożek pseud. Ronowski, Daniel (ur. 1899, zm. po 1935 w ZSRR) – polski działacz komunistyczny

Przypisy